Johann Adam Geuder von Heroldsberg ist der Name folgender Personen:

* Johann Adam Georg Christoph Geuder von Heroldsberg (1641–1718), deutscher Patrizier, Reichsschultheiß von Nürnberg 
 Johann Adam Rudolph Carl Geuder von Heroldsberg (1718–1789), deutscher Patrizier und Kronhüter